Gens Antístia, família plebea de l'antiga Roma
Antístia, dama romana esposa d'Appi Claudi (143 aC), i sogra de Tiberi Grac.
 Antístia (esposa de Pompeu).
 Antistia de sufragiis una llei del 635 de la fundació de Roma que donava el dret de sufragi als ciutadans de Satricum al Latium.